Совет первых наций Юкона (), ранее носивший название Совет индейцев Юкона, — организация, объединяющая индейские организации канадской территории Юкон, называемые в Канаде Первыми нациями (First Nation).

История 
В 1968 году было образовано Братство коренных народов Юкона (), часть Национального Братства индейцев (). В 1973 году представители братства во главе с Элайджа Смит () представили правительству Пьера Трюдо в Оттаве документ, названый «Вместе сегодня для наших детей завтра».

В 1973 году двумя индейскими организациями Юкона: Братством коренных народов Юкона () и Ассоциацией индейцев Юкона без статуса () был создан совет индейцев Юкона. Основной целью совета была борьба индейских общин за права на землю на территории Юкона. Позднее все три организации слились в одну, получившую название Совет индейцев Юкона, ставший затем Советом первых наций Юкона.

Современная ситуация 
Почти все «первые нации» на территории Юкона объединены в Совет первых наций Юкона, кроме двух организаций каска (Росс-Ривер-Дена и Лиард-Ривер), организации верхних танана (Уайт-Ривер) и организаций, основная территория которых находится в основном за пределами Юкона (Тетлит-Гвичин, Таку-Ривер-Тлингит). В таблице они отмечены красноватой заливкой в последнем столбце.

См. также 
 Индейцы Юкона
 История Юкона

Примечания

Ссылки 
 
 Карта Первых наций Юкона на октябрь 2005 года 

Политика Территории Юкон